Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 d'infanterie (Empire allemand)
 d'infanterie (Allemagne)

France 
 d'infanterie (France)